Wi-ju kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Ŭiju (ort i Nordkorea), Norra P'yŏngan, 
 Sinuiju (provinshuvudstad i Nordkorea), Norra P'yŏngan, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar